Чжо́у Гуанчжа́о (; род. 15 мая 1929) — китайский физик-теоретик, профессор, академик Китайской АН и её президент в 1987—97 годах. Иностранный член Национальной академии наук США (1987), иностранный член Российской академии наук (27.12.1988, до 1991 — АН СССР, по Отделению ядерной физики).
Член КПК с 1952 года, член ЦК КПК 12—15 созывов. Зампред ПК ВСНП 9 созыва.

Основные труды по теоретической физике и физике высоких энергий, опубликовал более 80 научно-исследовательских статей.

Лауреат Госпремии КНР (1982). Награждён медалью от ЦК КПК, Госсовета КНР и Центрвоенсовета (1999).

Биография 

По национальности хань.

Окончил физический факультет университета Цинхуа (1951). Затем получил степень магистра (доктора?) в Пекинском университете (1954), предоставив работу по теоретической физике, и остался преподавать там же.

В 1957 году Китайским НИИ атомной энергии направлен в СССР на исследовательскую работу в Объединённый институт ядерных исследований в г. Дубна. В 1960(1?) году возвратился в Китай, где стал замдиректора теоретического отдела НИИ ядерного оружия, с 1964 года директор НИИ. Затем главный инженер девятого бюро министерства ядерной промышленности.

В Институте теоретической физики Китайской АН: с 1979 года исследователь, с 1980 года член, с 1982 года заместитель, директор института.

С 1984 года вице-президент, в 1987—97 годах президент Китайской АН, затем её спецсоветник.

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

В 1998—2003 годах зампред ПК ВСНП 9 созыва.

Почётный доктор Гонконгского баптистского университета (дек. 1988). Почётный доктор наук Гонконгского университета (1995).
Также почётный доктор Городского университета Нью-Йорка, Университета McGill в Канаде, Городского университета Гонконга.

5 января 1996 года в честь Чжоу Гуанчжао астероиду, открытому 25 октября 1981 года в обсерватории Цзыцзиньшань, Нанкин, КНР, присвоено наименование 3462 Zhouguangzhao.

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Архивов РАН
 http://english.peopledaily.com.cn/data/people/zhouguangzhao.shtml
 https://web.archive.org/web/20121022093442/http://kaleidoscope.cultural-china.com/en/185Kaleidoscope6405.html
 

Выпускники университета Цинхуа
Преподаватели Пекинского университета
Академики Китайской академии наук
Президенты Академии наук Китая
Члены ЦК КПК
Заместители председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству